

Codici 
 gde – codice ISO 639-3 della lingua gude

Editoria 
 GDE – Grande Dizionario Enciclopedico UTET
 GDE – Giornale degli economisti e Annali di economia
 GDE – Edizioni Musicali